Кубок мира по выездке — ежегодные международные соревнования по выездке. Проводится с 1985 года.

Каждый отборочный этап финала Кубка мира, который проводится в конце каждого сезона, состоит из двух соревнований (Гран-при по выездке и Гран-при в свободном стиле). С 1985 по 2001 год оба соревнования учитывались для результатов отбора, которые были частью мирового чемпионата мира в этом сезоне.

Финал Кубка мира проводится в конце каждого сезона Кубка мира по выездке в марте или апреле.

Победители кубка мира 

Выездка
выездка
Соревнования по конному спорту